

Astronomia
 9416 Miyahara – asteroide della fascia principale

Persone
 Atsuji Miyahara – ex lottatore giapponese
 Kazuya Miyahara – calciatore giapponese
 Nami Miyahara – attrice, doppiatrice e cantante giapponese
 Satoko Miyahara – pattinatrice artistica su ghiaccio giapponese